Výřez je v dřevařství a lesnictví pojem pro část kmene stromu, jehož délka je větší, než jeho průměr. Je to tedy jeden z prvních stupňů zpracování dřeva. Výřezy putují na pilu - výroba řeziva nebo se zpracovávají jako palivové dřevo. Nejčastější délky výřezů pro výrobu truhlářského řeziva jsou 3, 4 a 5 m.

Dřevo
Lesnictví